

Sigle 
 J. Jonah Jameson – personaggio dei fumetti della Marvel Comic

Altro 
 Triple J – emittente radiofonica australiana